Svärd till plogbillar kan syfta på:

Svärd till plogbillar – namnet hämtat från bibelcitatet för Plogbillsrörelsen
Svärd till plogbillar – motiv för en freskomålning i Sofia kyrka